Ла Анона има више значења:

 Ла Анона (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Анона (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Анона (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Анона (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Анона (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Анона (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику